Жолдас Токжанович Токжанов (21 марта 1934; , Гурьевская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский нефтяник, бурильщик, буровой мастер. Почетный разведчик недр Республики Казахстан (2009). Кавалер орденов «Ленина» и «Курмет». Почётный гражданин Мангистауской области и Актау.

Биография 
Жолдас Токжанович Токжанов родился 21 марта 1934 года в Кзылкогинском районе.

В 1952 году Окончил Доссорское ремесленное училище.

В 1952 по 1958 годы помощник бурильщика, бурильщик Кулсаринской конторы буриния.

В 1958 по 1994 годы бурильщик, буровой мастер, начальник буровой Жетибайской нефтеразведочной экспедиции треста «Мангишлакнефтеразведка».

С 1994 года персональный пенсионер Республики Казахстана.

Награды и звания 
 Орден Ленина высшая государственная награда СССР за значительный вклад в освоение нефтегазовых месторождений и развитие нефтяной промышленности СССР и Казахской ССР (4 июля 1966 года)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1986)
 Указом президента Республики Казахстан от 1 сентября 1999 года за значительный вклад в освоение нефтегазовых месторождений и развитие нефтяной промышленности Казахстана награждён орденом «Курмет»
 Медаль «Қазақстан мұнайына 100 жыл» (1999)
 Медаль «40 лет месторождении Озен» (2004)
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (Казахстан) (2004)
 Юбилейная медаль «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков» (2004)
 Почетный разведчик недр Республики Казахстан (2009)
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2009)
 Почётный гражданин Актау
 Почётный гражданин Мангистауской области (2016)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Почётный гражданин города Жанаозен (2018)

Литература 
 1. Книга «Нефтяная энцоклопедия Казахстана» (1999)
 2. Книга «Заслуженные первопроходцы» (2012)

Примечания 

Почётные граждане Актау
Почётные граждане Мангистауской области
Нефтяники СССР
Почётные граждане Жанаозена